Подсобный — название населённых пунктов в России:
 Подсобный — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Подсобный — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.